Чжу Ямин (; ) — китайский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио в тройном прыжке.

Биография и спортивная карьера 
Чжу Ямин родился 4 мая 1994 года в Хулун-Буире, Внутренняя Монголия, Китай.

Лёгкой атлетикой вообще и тройными прыжками занялся ещё в школьные годы.

Чжу Ямин начал соревноваться на национальном уровне в тройном прыжке в 2015 году и достиг элитного уровня в сезоне 2017 года на открытом воздухе. Он прыгнул на 17,17 метров, чтобы выиграть национальный титул на чемпионате Китая по лёгкой атлетике, затем установил новый рекорд — 17,23 метра, чтобы победить олимпийского призёра Донг Бина и чемпиона Азиатских игр Цао Шуо на Национальных играх Китая.

Уровень соревнований был ниже на чемпионате Азии по лёгкой атлетике 2017 года, который проходил в индийском городе Бхубанешвар, на котором он выиграл золотую медаль с результатом 16,82 метров.

Он занял седьмое место на чемпионате мира в закрытом помещении в 2018 году с лучшим результатом 16,87 метров.

На Азиатских играх 2018 года он финишировал восьмым.

Чжу Ямин принял участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио и 5 августа 2021 года выиграл серебряную медаль с личным рекордом на 17 метров 57 см, в тройном прыжке, уступив первенство португальцу Педро Пичардо.

Примечания

Ссылки 
 Olympics-Athletics-Portugal’s Pichardo wins men’s triple jump gold
 朱亚明 （中国田径运动员）
 Yang proves consistency with victory at National Games
 Taftian upsets Ogunode to land Iran’s first Asian 100m title

Прыгуны тройным Китая
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике